Eacles masoni  — вид крупных ночных бабочек рода Eacles из семейства павлиноглазок подсемейства Ceratocampinae, обитает в Северной и Южной Америке.

Ареал 
Eacles masoni встречается от Мексики на севере до Колумбии и Эквадора на юге. Типовой подвид Eacles masoni masoni обитает в Центральной Америке.

Подвиды 
 Eacles masoni masoni
 Eacles masoni tyrannus
 Eacles masoni fulvaster

Литература 
 W. Schaus, New species of Heterocera, Journal of the New York Entomological Society juin 1896, p. 153 (Текст статьи)

Ссылки 
 Eacles magnifica: описание, фото. Сайт worldfieldguide  
 Фотографии Eacles masoni  
 Фотографии Eacles masoni  
 Eacles magnifica, энциклопедия Catalogue of life 

Ceratocampinae
Насекомые Южной Америки
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1896 году